Amerika – piosenka niemieckiego zespołu Rammstein
 Ha-Moszawa ha-Amerika’it – osiedle mieszkaniowe w Jerozolimie w Izraelu
 Ha-Moszawa ha-Amerika’it – osiedle mieszkaniowe w Tel Awiwie w Izraelu
 Only in Amerika – piąty album zespołu (hed) P.E.
 Pociąg Amerika – specjalny pociąg kanclerza III Rzeszy Adolfa Hitlera
 „Silbervogel” Sänger Amerika Bomber – niezrealizowany projekt bombowca międzykontynentalnego Eugena Sängera z lat trzydziestych XX wieku